Odbojkaški klub "Nebo" (OK "Nebo"; "Nebo" Zaprešić; "Nebo") je ženski odbojkaški klub iz Zaprešića, Zagrebačka županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2021./22. "Nebo" se natječe u "Prvoj hrvatskoj ženskoj odbojkaškoj ligi", ligi drugog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene, koju je i osvojio.

O klubu

Uspjesi  
 1. HOL 
 prvakinje: 2021./22.

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Poznati treneri

Povezani članci 
 Zaprešić

Vanjske poveznice  
 ok-nebo.hr, wayback arhiva (2019.) 
 ok-nebo.hr, wayback arhiva (2014.) 
 OK Nebo, facebook stranica 
 o.k.nebo, instagram stranica 
 localgymsandfitness.com, OK Nebo 
  findglocal.com, OK Nebo 
 natjecanja.hos-cvf.hr, OK NEBO 
 zos.hr, OK NEBO 
 orsjever.info, Odbojkaški klub Nebo 
  volleybox.net, OK Nebo 
  les-sports.info, Volleyball - OK Nebo (Féminine) 
 sportilus.com, ODBOJKAŠKI KLUB NEBO

Literatura 
 ok-nebo.hr, O klubu / OK NEBO, wayback arhiva 
 zsu-zapresic.hr, Odbojkaški klub Nebo  
 poslovna.hr, Odbojkaški klub Nebo 
 bisnode.hr, Odbojkaški klub "Nebo" 
 fininfo.hr, OK "Nebo"

Izvori  
 

 
Hrvatski ženski odbojkaški klubovi
Šport u Zaprešiću